Càrrecs: 
Batlle general de Catalunya, alt funcionari que gestionava el patrimoni reial.
Batlle / Batllessa, persona que presideix un ajuntament i que és la màxima autoritat d'un municipi. Sinònim: alcalde/alcaldessa
 Batlle senyorial, representant del senyor d'un feu
 Batlle judicial, membre de la Batllia d'Andorra encarregat de dictar justícia en primera instància
 Biografies:
 Antoni Batlle i Mestre (1888-1955), sacerdot i promotor de l'escoltisme català 
 Carme Batlle i Gallart (1931), professora d'Història medieval de la Universitat de Barcelona
 César Batlle Pacheco, polític i periodista uruguaià, membre del Consell Nacional de Govern
 Enric Batlle i Durany (Barcelona, 1956), arquitecte i paisatgista català 
 Joan Batlle i Valls (Calella de la Costa, 1872 – Blanes, 1939), sacerdot i músic català
 Jorge Batlle Ibáñez (1927-2016), advocat, periodista i polític, President de l'Uruguai
 Josep Batlle i Carreó (Sitges, 1773 - Montevideo, 1854), comerciant i cronista a l'Uruguai
 Josep Batlle i Jover (La Selva del Camp, 1774-1847), jurista català i diputat a Corts
 Josep Batlle i Mateu (La Selva de Camp, ), botànic català
 Josep Maria Batlle i Farran (Puigverd de Lleida, 1949), agricultor, ramader i polític català
 José Batlle y Ordóñez (1856-1929), polític i periodista uruguaià, President de l'Uruguai 
 Lorenzo Batlle y Grau (1810-1887), militar i polític uruguaià, President de l'Uruguai
 Lorenzo Batlle Pacheco, polític i periodista uruguaià 
 Luis Batlle Berres (1897-1964), polític i periodista uruguaià, President de l'Uruguai 
 Pere Batlle i Huguet (1907-1990), sacerdot, arqueòleg i historiador de l'art català
 Rafael Batlle Pacheco, periodista i polític uruguaià 
 Toponímia:
 Vegeu Cal Batlle i Can Batlle